Die 1. Klasse Niederschlesien 1941/42 diente dem Unterbau der Gauliga Niederschlesien 1941/42. In dem Ligasystem des Sportgaues Niederschlesien war sie die zweite Ebene. Nachdem die Gauliga Schlesien in die Gauligen Nieder- und Oberschlesien aufgeteilt wurde, gab es auch in der zweiten Ebene des Ligasystems Änderungen. Vereine aus den ehemaligen Bezirksligen Nieder- und Mittelschlesien spielten ab dieser Saison in den vier regionalen Gruppen Bergland, Breslau, Görlitz und Liegnitz im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel jeweils einen Gruppensieger aus. Die vier Gruppensieger traten dann in einer Entscheidungsrunde gegeneinander an, die beiden besten Mannschaften stiegen zur kommenden Saison in die Gauliga Niederschlesien auf.

Gruppe Bergland 
Die Gruppe Bergland wurde in dieser Saison mit 8 Mannschaften ausgespielt. Der LSV Richthofen Schweidnitz setzte sich durch und nahm somit an der Aufstiegsrunde teil, bei der die Schweidnitzer durch einen zweiten Platz den Aufstieg schafften. In dieser Gruppe gab es in dieser Saison keinen Absteiger.

|}

Gruppe Breslau 
Die Gruppe Breslau wurde in dieser Saison mit 10 Mannschaften ausgespielt, wobei sich zwei Vereine während der Saison aus der Liga zurück zogen. Der LSV Immelmann Breslau setzte sich durch und nahm somit an der Aufstiegsrunde teil, bei der die Breslauer durch den ersten Platz den Aufstieg in die Gauliga schafften.

|}

Gruppe Görlitz 
Die Gruppe wurde in dieser Saison mit 7 Mannschaften ausgespielt. Die Reichsbahn SG Görlitz setzte sich durch und nahm somit an der Aufstiegsrunde teil, bei der die Görlitzer durch den letzten Platz den Aufstieg in die Gauliga Niederschlesien verpassten.

|}

Gruppe Liegnitz 
Die Gruppe wurde in dieser Saison mit 6 Mannschaften ausgespielt, wobei sich zwei Vereine während der Saison zurück zogen. Der VfB Liegnitz setzte sich durch und nahm somit an der Aufstiegsrunde teil, bei der die Liegnitzer durch den dritten Platz den Aufstieg in die Gauliga Niederschlesien verpassten.

|}

Aufstiegsrunde 
Für die Aufstiegsrunde waren die Sieger der vier regionalen Gruppen qualifiziert. Bei den im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel ausgetragenen Turnier stiegen die zwei besten Mannschaften zur nächsten Saison in die Gauliga Niederschlesien auf.

|}

Kreuztabelle

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball in Schlesien 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2007

1941
Fußballsaison 1941/42